Му‘аммар () — арабское мужское имя. В переводе на русский язык означает «долгожитель».

 Муаммар ибн Аббад (ум. 830) — учёный-схоласт, один из ведущих мутазилитских богословов из Басры.
 Кавам ад-Дин Муаммар Ширази (ум. ок. 1439/1440) — персидский архитектор.
 Муаммар З.А. (род. 1954) — индонезийский чтец (кари) и хафиз Корана.

См. также 
 Каддафи, Муаммар (1942—2011) — ливийский революционер, политик и политический теоретик.